РХ (ер-ха) односно Рх (ћирилицом -{РХ, Рх}-, латиницом -{RH, Rh}-) може да се односи на:

 родијум, хемијски елемент, правилна употреба је искључиво латинички транскрипт -{Rh}-
 резус фактор, Рх фактор, класификацију крвних група
 Риманова хипотеза, нерешени математички проблем

Скраћенице и слова
Хемијски знак